Gohlis kan syfta på:

 Gohlis, Leipzig, en del (sedan 1890) av Leipzig
 Gohlis, Dresden, en del (sedan 1997) av Dresden
 Gohlis, Niederau, en del av den sachsiska kommunen Niederau 
 Gohlis, Zeithain, en del av den sachsiska kommunen Zeithain